Burgos kan verwijzen naar:

Geografie
Spanje
Burgos (Spanje), een stad in Spanje
Burgos (provincie), de provincie waar die stad de hoofdstad van is 
Italië
Burgos (Italië), een plaats in de Italiaanse provincie Sassari
de Filipijnen
Burgos (Ilocos Norte), een gemeente in de Filipijnse provincie Ilocos Norte
Burgos (Ilocos Sur), een gemeente in de Filipijnse provincie Ilocos Sur
Burgos (Isabela), een gemeente in de Filipijnse provincie Isabela
Burgos (La Union), een gemeente in de Filipijnse provincie La Union
Burgos (Pangasinan), een gemeente in de Filipijnse provincie Pangasinan
Burgos (Surigao del Norte), een gemeente in de Filipijnse provincie Surigao del Norte
Padre Burgos (Quezon), een gemeente in de Filipijnse provincie Quezon
Padre Burgos (Southern Leyte), een gemeente in de Filipijnse provincie Southern Leyte

Anderen
Burgos CF, een Spaanse voetbalclub uit Burgos in de provincie Burgos in de autonome regio Castilië en León
Burgos BH, een Spaanse wielerploeg
Kathedraal van Burgos, een rooms-katholieke kathedraal in de Spaanse stad Burgos, Castilië en León
Ronde van Burgos, een wielerkoers over meerdere etappes in de omgeving van de Spaanse provincie Burgos
Luchthaven Burgos, een luchthaven in de Spaanse stad Burgos, Castilië en León